Bipolarone – in chimica, molecola contenente due cariche positive in un sistema coniugato
Bipolarone – in fisica, coppia di due polaroni